Cairac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cayrac
 Queyrac